St. Matthew’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Matthew’s Episcopal Church (Kalifornien), ID-Nr. 73000432
 St. Matthew’s Episcopal Church (Louisiana), ID-Nr. 89000331
 St. Matthew’s Episcopal Church (Massachusetts), ID-Nr. 80000485
 St. Matthew’s Episcopal Church (New York), ID-Nr. 01000550
 St. Matthew’s Episcopal Church (Rhode Island), ID-Nr. 91001024
 St. Matthew’s Episcopal Church (Tennessee), ID-Nr. 77001297
 St. Matthew’s Episcopal Church (Wisconsin), ID-Nr. 79000090